Karl Bossard ist der Name folgender Personen:

* Karl Bossard (Radsportler) (1907–unbekannt), Schweizer Radrennfahrer 
 Karl Silvan Bossard (auch Johann Karl Bossard; 1846–1914), Schweizer Goldschmied und Antiquar